Mugere kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Mugere (vattendrag i Burundi), 
 Mwogere, vattendrag, 

Robotskapade Burundiförgreningar